Hattie Hutchcraft Hill (1847-1921), peintre américaine,
 Theo Hutchcraft (1986-), chanteur et auteur-compositeur britannique.
 
Patronyme anglais